Алимардон Абиталипович Шукуров (; ) — киргизский футболист , полузащитник белорусского клуба «Неман» и сборной Киргизии.

Карьера

Начало карьеры 
Воспитанник клуба «Абдыш-Ата» и клубного филиала в с. Кенеш. С 2017 года выступает за основной состав «Абдыш-Аты». В сентябре 2017 года был на просмотре в узбекском «Пахтакоре», а летом 2018 года — в Испании. Летом 2019 года перешёл в турецкий «Болуспор», подписав контракт по схеме «2+1». Дебют в Первой лиге Турции состоялся 23 августа 2019 года в матче против «Адана Демирспор» (0:0).

«Неман» (Гродно) 
В феврале 2021 года перешёл в белорусский клуб «Неман» из Гродно. Дебютировал за клуб 21 марта 2021 года против «Слуцка». В матче 7 августа 2022 года в рамках Кубка Белоруссии футболист отличился дублем из результативных передач против «Энергетика-БГУ», тем самым помог своему клубу выйти в 1/4 финала турнира. Первый гол забил 22 августа 2021 года против «Минска». По итогу 2021 года стал лучшим игроком Киргизии. По окончании сезона в активе футболиста было 2 забитых гола и 4 результативные передачи.

В марте 2022 года первый матч сыграл 7 марта в рамках Кубка Белоруссии против могилёвского «Днепра». Первый матч в Высшей Лиге сыграл 19 марта 2022 года против жодинского «Торпедо-БелАЗ». Первым результативным действием отличился 10 апреля 2022 года в матче против брестского «Динамо», отдав результативную передачу. Свой первый гол в сезоне забил 30 октября 2022 года в матче против «Гомеля». По итогу сезона футболист стал лучшим ассистентом клуба в Высшей Лиге с 6 результативными передачами, также записав на свой счёт забитый гол.

В конце 2022 года к футболисту стали проявлять интерес борисовский БАТЭ и российский клуб «Химки». В декабре 2022 года появилась информация, что футболист перейдёт в «Химки». Вскоре агент игрока сообщил, что игрок отправился на сборы с российским клубом, однако также сообщил, что на тот момент речи о подписании контракта не идёт. Затем агент игрока сообщил, что «Неман» и «Химки» вступили в стадию переговоров по поводу трансфера футболиста.

В январе 2023 года футболист вернулся в распоряжение гродненского клуба. В феврале 2023 года футболист окончательно на сезон остался в гродненском «Неман». Новый сезон начал 5 марта 2023 года в матче Кубка Белоруссии против «Витебска». В ответном четвертьфинальном матче 12 марта 2023 года победил витебский клуб и вышел в полуфинал Кубка Белоруссии.

Международная карьера 
В 2013 году выступал за юношескую сборную до 16 лет. В 2017 году играл за сборную до 19 лет, 31 октября в отборочном турнире чемпионата Азии 2018 в игре с Непалом сначала отдал голевую передачу Гульжигиту Борубаеву, а затем уже сам забил в ворота соперника, установив окончательный счёт 2:0. В 2018 году участвовал в матчах молодёжной сборной в отборочном турнире на чемпионат Азии.

В национальной сборной Киргизии дебютировал в 18-летнем возрасте, 14 ноября 2017 года в матче против Макао, заменив на 92-й минуте Антона Землянухина.

10 октября 2019 года в матче квалификации на чемпионат мира 2022 против Мьянмы Шукуров забил два гола и стал самым молодым автором дубля в истории сборной Киргизии. Матч в итоге завершился поражением Мьянмы с разромным счётом (7:0).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на soccerfame.com
 Фан-клуб ФК «Абдыш-Ата»

Футболисты Киргизии
Игроки сборной Киргизии по футболу
Игроки ФК «Абдыш-Ата»
Игроки ФК «Болуспор»
Игроки ФК «Неман» Гродно